Try – singel zespołu Blue Rodeo z 1987 roku
 Try – singel Michaela Penna z 1997 roku
 Try – singel Nelly Furtado z 2004 roku
 Try – singel Pink z 2012 roku
 Try, Try, Try – singel zespołu The Smashing Pumpkins z 2000 roku
 Try (For Good Reason) – utwór zespołu Night Ranger z 1995 roku
 Try – utwór zespołu Pennywise z 1995 roku
 Try – utwór zespołu The Magic Numbers z 2005 roku
 Try! – album zespołu John Mayer Trio z 2005 roku

Zobacz też 
 TRY – kod ISO 4217 nowej liry tureckiej